

Toponyme 

 Moutier, commune suisse du canton de Berne ;
 Moutier-d'Ahun, commune française de la Creuse ;
 Moutier-Malcard, commune française de la Creuse ;
 Moutier-Rozeille, commune française de la Creuse ;
 Moutier des Fées, amas de roches cyclopéen sur une hauteur de la commune de La Bresse dans les Vosges ;

 et aussi
 Esves-le-Moutier, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Jouy-le-Moutier, commune française du Val-d'Oise ;
 Saint-Pierre-le-Moûtier, commune française de la Nièvre ;
 Thin-le-Moutier, commune française des Ardennes ;
 Vieil-Moutier, commune française du Pas-de-Calais ;
 Villy-le-Moutier, commune française de la Côte-d'Or ;

Patronyme 

 Géry Moutier (1957-), pianiste et pédagogue français ;
 Jean-Michel Moutier (1955-), ancien footballeur français ;
 Jean-Pierre Moutier (1929-2005), acteur suisse ;
 Rafaèle Moutier (1966- ), comédienne et doubleuse franco-suisse, fille du précédent ;
 Nicolas Moutier (1983- ), tromboniste français ;
 Norbert Moutier (1941-2020), connu aussi sous NG Mount, éditeur et cinéaste français ;
 Maxime-Olivier Moutier (1971-), psychanalyste québécois.

Voir aussi 
 
 
 Bois des Moutiers
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français